Дурах () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Швабия в районе Верхний Алльгой. Население составляет 6784 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 20,74 км². Официальный код — 09 7 80 120.

Население

Города-побратимы 
  Сен-Мишель (Франция, с 1981)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии